Белый город (иврит: העיר הלבנה, ха-ир ха-левана) — это название, данное некоторым районам в центре Тель-Авива из-за большого числа белых или окрашенных в светлые тона зданий, построенных между 1920 и 1950 годами в интернациональном стиле (баухаус).

Свыше 4000 строений этого стиля до сих пор можно увидеть в центре города. Тель-Авив имеет самую большую концентрацию таких строений в мире. В 2003 году ЮНЕСКО провозгласило «Белый город» Тель-Авива всемирным культурным наследием за «выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века». В заявлении также упоминалась уникальность адаптации современного интернационального стиля к культурным, климатическим и местным традициям города.

История 

Тель-Авив был основан в 1909 году, когда территория современного Израиля ещё контролировалась Османской империей. Значительная еврейская иммиграция на протяжении XIX века была причиной перенаселения старого портового города Яффо. В результате несколько сотен семей основали новый город, первый еврейский город с библейских времён, на песчаных дюнах севернее Яффо.

После прихода к власти нацистов в Германии в 1933 году оттуда в большом количестве стали прибывать еврейские беженцы. Среди них были строители, квалифицированные рабочие и архитекторы. Многие архитекторы были обучены в архитектурной школе Баухаус или подвержены её влиянию. Эта школа была закрыта в том же 1933 году по приказу нацистов. 

Городское планирование началось с 1925 года генеральным планом Патрика Геддеса, который предусматривал главные дороги и бульвары одновременно с выделением в жилых кварталах озеленённых участков.

Эти обстоятельства обусловили благоприятную возможность для города приобрести новый облик. С одной стороны, в городе очень остро стоял жилищный вопрос, с другой стороны был избыток безработных архитекторов, обученных в школе Баухаус, продвигавшей архитектурный стиль, который был эстетичным, функциональным и экономичным. Тель-Авив был чистым холстом, городом с устоявшимся архитектурным стилем, но нуждавшимся в сотнях новых зданий. Баухаус предоставил Тель-Авиву модель, которая могла быть использована для создания новой восхитительной обстановки.

Из Европы на Ближний Восток 

Баухаус был создан, чтобы отразить единение искусства и функциональности в послевоенной Европе. Для Тель-Авива этот стиль оказался идеальным. Здания могли возводиться быстро и дёшево, а в социалистической атмосфере тогдашней Палестины все аспекты и замыслы жилых строений в стиле баухаус могли быть использованы в полной мере.

Однако архитектура должна была адаптироваться к экстремальному пустынному и средиземноморскому климату. Белый и светлые цвета отражают тепло. Стены использовались не только для отделения, но и для защиты от солнца. Большие окна, которые пропускали свет, ключевой элемент баухауса в Европе, были заменены маленькими углублёнными окошками, задерживающими тепло и не пропускающими яркий свет. Длинные узкие балконы, надстроенные один над другим и потому затеняющие друг друга, позволяли в то же время наслаждаться бризом, дующим с моря с запада. Покатые крыши были заменены плоскими, обеспечивающими дополнительную площадь для жителей, где они могли «охлаждаться» вечерами и общаться. Позднее здания стали возводиться на колоннах, благодаря которым ветер дул под строением и охлаждал внутренние помещения, а также обеспечивал детям дополнительную территорию для игр.

Влияние на город 

Архитектурный стиль и методы строительства, использовавшиеся в сотнях новых зданий, определили характер нового современного города. Большинство зданий были из бетона, и летом они невыносимо нагревались, несмотря на все их прогрессивные конструктивные особенности. Горожане выходили на улицы по вечерам в маленькие парки между зданиями и многочисленные кафе, где они могли насладиться вечерним воздухом. Эта традиция сохранилась и сейчас.

Жилая застройка предусматривала разнообразные сервисы, такие как детские сады, почтовые офисы, магазины и прачечные внутри жилых зданий. К тому же, так как дома имели свободные участки земли, жители могли выращивать собственные овощи. Это создавало чувство единения между людьми разных культур.

Многие здания этого периода были доведены до плачевного состояния. Вдобавок, перед вступлением в силу специального закона об охране архитектурных памятников, некоторые из них были разрушены. Однако многие уже отреставрированы, а как минимум ещё 1500 ждут реставрации.

Литература 

 Озеров Е., Тель-Авив шаг за шагом: Семь прогулок по городу. – Модиин: Издательство Евгения Озерова, 2009. –  142 с., ил. 
 Горн О., Тайны Белого города: Неизвестный Тель-Авив. –  Тель-Авив, 2013. –  127 с., ил.

Сноски

См. также 

 Тель-Авив
 Баухаус
 Интернациональный стиль
 Гдыня

Ссылки 

Сайт муниципалитета Тель-Авива
 Белый город в Тель-Авиве на сайте Самые красивые дома

Всемирное наследие в Израиле
Достопримечательности Тель-Авива
Архитектура Тель-Авива